A National Basketball Association 1991–1992-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 46. szezonja volt. A győztes a Chicago Bulls lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Portland Trail Blazers ellen. Az alapszakasz legértékesebb és a döntő MVP-je is Michael Jordan lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Michael Jordan
Az év újonca: Larry Johnson
Legjobb védekező játékos: David Robinson
Legtöbbet fejlődött játékos: Pervis Ellison
Legjobb „hatodik” játékos: Detlef Schrempf

All-Star-mérkőzés 

MVP: Magic Johnson
Vezetőedzők: Don Nelson (Nyugat), Phil Jackson (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba